Velika nagrada Belgije 1976 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 16. maja 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 70
| 1:42:53,2
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 70
| + 3,46 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 70
| + 35,38 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 1:31,00
| 7
| 3
|-
! 5
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 69
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 28
| John Watson
| Penske-Ford
| 69
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 37
| Larry Perkins
| Boro-Ford
| 69
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 9
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 69
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 68
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 11
| 21
|  Michel Leclère
| Wolf-Williams-Ford
| 68
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 12
| 32
|  Loris Kessel
| Brabham-Ford
| 63
| +7 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 18
|  Brett Lunger
| Surtees-Ford
| 62
| El. sistem
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 58
| El. sistem
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 51
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 35
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 33
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 31
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 29
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 28
| Pog. gred
| 11
|  
|-
! Ods
| 33
| Patrick Neve
| Brabham-Ford
| 26
| Pog. gred
| 19
|  
|-
! Ods
| 35
| Arturo Merzario
| March-Ford
| 21
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 17
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 16
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 7
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 6
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Jacky Ickx
| Wolf-Williams-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Guy Edwards
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'25.980

Formula 1 sezona 1976
1976